Wallander steht für:

Personen:
 Celeste A. Wallander (* 1961), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Josef Wilhelm Wallander (1821–1888), schwedischer Historien-, Genre- und Porträtmaler, Lithograf und Karikaturist
 Gerda Wallander (1860–1926), schwedische Malerin
 Alf Wallander (1862–1914), schwedischer Maler und Designer des Jugendstils
 Sven Wallander (1890–1968), schwedischer Architekt
 Anna Wallander (1965), schwedische Schauspielerin

Sonstiges:
 Kurt Wallander, fiktiver Kriminalkommissar aus den Romanen von Henning Mankell – die Figur, die Romane, die drei unterschiedlichen Verfilmungen mit den Schauspielern Rolf Lassgård, Krister Henriksson und Kenneth Branagh als Kurt Wallander
 Wallander, Originaltitel von Mankells Wallander, schwedisch-deutsche Fernsehreihe mit Krister Henriksson als Kurt Wallander
 Der junge Wallander, schwedisch-britische Fernsehserie von 2020 mit Adam Pålsson als Kurt Wallander